Станислав Халлер де Халленбург (; , Полянка Халлера, Подгорского повята — апрель , Харьков) — польский военный деятель, генерал. Двоюродный брат генерала Юзефа Халлера.

Биография 
В 1894—1918 годах находился на службе в армии Австро-Венгрии, был комендантом крепости Краков, полковник.

В 1918 году вступил в польскую армию. Во время советско-польской войны 1920 года командовал оперативной группой, успешно действовавшей под Львовом против 1-й конной армии С. М. Будённого. В результате действий оперативной группы Халлера эта армия была вынуждена отступить за Буг.

С 20 сентября 1920 года генерал Станислав Халлер командовал 6-й армией. Был награждён орденом «За воинскую доблесть» 2-й степени (один из 19 награждённых орденом этого класса в 1920—1939). Генерал дивизии.

В 1923—1925 и в мае 1926 года занимал пост начальника Генерального штаба. После прихода к власти в 1926 году Юзефа Пилсудского, будучи его политическим оппонентом, вышел в отставку.

Автор книги «Народ и армия», а также работы о перевороте Пилсудского в Варшаве в мае 1926 года.

В 1939 году был арестован органами НКВД и помещён в Старобельский лагерь. Был уничтожен в рамках Катынских расстрелов.

В 1941 году, не знавший о его гибели глава польского правительства в Лондоне генерал Владислав Сикорский планировал назначить генерала Станислава Халлера командующим формировавшейся в СССР польской армией, но, по официальной советской версии, его не удалось разыскать.

Станислав Халлер является патроном 5-го батальона 2-го польского механизированного корпуса, базирующегося в Кракове.

Примечания

Ссылки 
 Ród Hallerów i gen. Stanisław Haller

Жертвы катынского расстрела
Генералы II Речи Посполитой
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Репрессированные в СССР
Казнённые в 1940 году